Solid State Survivor é o segundo álbum da banda de música eletrônica japonesa Yellow Magic Orchestra, lançado em 1979. Solid State Survivor nunca foi lançado nos Estados Unidos, apesar de muitas das músicas deste álbum foram trabalhadas para serem lançadas nos Estados Unidos. Apenas em × ∞Multiplies (1980), incluindo as faixas "Behind the Mask", "Rydeen", "Day Tripper" e "Technopolis". Solid State Survivor, chegaram aos EUA, é  um dos poucos álbuns do YMO em que os títulos das faixas não têm um equivalente japonês.

O álbum foi um dos primeiros exemplos de synthpop, um gênero que a banda ajudou a criar junto com seu álbum anterior, Yellow Magic Orchestra (1978), e também contribuiu para o desenvolvimento do techno. O Solid State Survivor ganhou o prêmio de Melhor Álbum no 22º Japan Record Awards,  e vendeu dois milhões de discos.

Lista de Músicas

Referências 

Álbuns

Álbuns de 1979